Le Conroe est le premier microprocesseur conçu par Intel à implémenter la micro-architecture Core. Il peut inclure un cœur (pour les modèles de la gamme Celeron) ou deux.

Les premiers processeurs Conroe furent vendus mi 2006.

Description 
Le Conroe est fabriqué à l'aide d'une photolithographie dont la précision maximale est de . Il se connecte sur un socket LGA 775.

La classification des processeurs Conroe 
Les processeurs Conroe pour ordinateur de bureau se répartissent en sept catégories, dans trois grandes gammes Intel :
 la gamme Core 2
 les Core 2 Extrême numérotés X68xx : ils possèdent 4 Mio de mémoire cache L2 et un FSB à 1066 MT/s, pour un TDP de 95 W ;
 les Core 2 Duo numérotés E6x00 : ils possèdent 4 Mio de mémoire cache L2 et un FSB à 1066 MT/s ou 1333 MT/s, pour un TDP de 65 W ;
 les Core 2 Duo numérotés E4x00 : ils possèdent 2 Mio de mémoire cache L2 et un FSB à 800 MT/s, pour un TDP de 65 W ;
 la gamme Pentium Dual-Core
 les modèles numérotés E2x00 : ils possèdent 1 Mio de mémoire cache L2 et un FSB à 800 MT/s, pour un TDP de 65 W ;
 la gamme Celeron
 les modèles numérotés 4x00 : ils possèdent 512 Kio de mémoire cache L2 et un FSB à 800 MT/s, pour un TDP de 35 W ;
 les modèles numérotés 2x00 : ils possèdent 512 Kio de mémoire cache L2 et un FSB à 533 MT/s, pour un TDP de 19 W ;
 les modèles numérotés E1x00 : ils possèdent 512 Kio de mémoire cache L2 et un FSB à 800 MT/s, pour un TDP de 65 W.

Liste des modèles du Conroe

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Intel Core 2 (section Core 2 Duo Conroe)
 Celeron (section Celeron Conroe)
 Pentium Dual-Core (Pentium Dual-Core Conroe)
 Core 2 Extreme (section Core 2 Extreme Conroe)
 Xeon
 Xeon#Architecture_Core
 Liste des modèles de Xeon#Conroe (3000))

Liens externes 
 les modèles de Conroe sur ark.intel.com

Conroe
Produit lancé en 2006